Нуево Росарио има више значења:

 Нуево Росарио (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Росарио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Росарио (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику